półkole – półokrąg, łuk będący połową obwodu koła
 półkole – część koła ograniczona półokręgiem i średnicą; inaczej mówiąc, wycinek lub odcinek koła o kącie środkowym 180°.

Zobacz też

Przypisy